Ма́рко Гро́йлих, немецкий вариант — Марко Грёйлих (; , 30 марта 1948 год, деревня Букецы, Лужица, Германия) — работник радиовещания, серболужицкий писатель.

Родился в серболужицкой деревне Букецы в семье лужицкого писателя Павола Гройлиха. После окончания сельскохозяйственного учебного заведения до 1990 году работал ветеринаром. Потом был редактором серболужицкой редакции «Serbski Rozhłós» радиостанции Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) в Баутцене.

Публиковал свои произведения в литературных журналах «Rozhlad» и «Serbska protyka».

 Сочинения
 Mjez horami a holu — wjesne zapiski. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1998.
 Pod Čornobohom — historiske powěsće a stawiznički z Bukečanskich kónčin. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2012.
 Mjez Křičom a Lubatu — historiske powěsće a stawiznički z narańšich Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2015.
 Wjesni šibałcy. Słuchokniha, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2016.

Литература 
 Naš jubilar, Rozhlad, 05/ 2011

Верхнелужицкие писатели
Лужицкие журналисты